Vladimir Afanassiévitch Liakhov (1941-2018), est un cosmonaute soviétique.
 Vladimir Platonovitch Liakhov  (1869-1919), est un colonel de cosaques russe.